Прову́лок Панфі́ловців — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь панфіловців.

 Провулок Панфіловців — провулок у місті Бердянськ Запорізької області.
 Провулок Панфіловців — провулок у місті Лисичанськ Луганської області.
 Провулок Панфіловців — провулок у місті Черкаси.

 Провулок Панфіловців — колишня назва Вербового провулку у місті Павлоград Дніпропетровської області.
 Провулок Панфіловців — колишня назва провулку Йова Борецького у місті Київ.

Провулки